Brookwood kan referere til følgende steder:

 Brookwood (Alabama), en by i delstaten Alabama i USA
 Brookwood (Surrey), en landsby i Surrey i England